St.-Johannes-Nepomuk-Denkmal bezeichnet mehrere Nepomukstatuen:
 St.-Johannes-Nepomuk-Denkmal (Kirchheim in Schwaben) in Kirchheim in Schwaben, Bayern
 St.-Johannes-Nepomuk-Denkmal (Sterzing) in Sterzing, Südtirol